Le Jacques Chevallier (numéro de coque A725) est un bâtiment ravitailleur de forces construit pour la Marine française. Mis à l'eau le , il devrait être livré à l'été 2023.

Conception

Histoire 
Il est baptisé en l'honneur de l'ingénieur militaire Jacques Chevallier. 

La découpe de la première tôle du Jacques Chevallier commence à Saint-Nazaire le  en présence de la ministre des Armées Florence Parly. Il est ensuite mis à l'eau le  et débute ses essais en mer fin décembre.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des navires auxiliaires français

Liens externes 
 

Pétrolier ravitailleur de la Marine française
Bateau lancé en 2022
Navire construit à Saint-Nazaire